Chevillon kan syfta på:
 Chevillon, Haute-Marne
 Chevillon, Yonne